M65:

 M65 — галактика в созвездии Льва, один из объектов Каталога Мессье.
 Siemens M65 — мобильный телефон.
 M65 (куртка) — американская армейская куртка.
 280 mm Gun M65 — американское артиллерийское орудие.